Сго́вор — негласное соглашение, заключённое в обход закона или с целью нанесения вреда третьей стороне.
 Сговор — понятие уголовного права.
 Сговор — термин для описания совместных действий (коалиций) на международной арене с негативными коннотациями (ср. Мюнхенский сговор).

Устаревшее 
Любое соглашение, достигнутое в ходе переговоров.
 Сговор — свадебный обряд.

См. также 
 Заговор